Марія Амалія Австрійська (1701—1756) — донька імператора Священної Римської імперії Йозефа I та принцеси Вільгельміни Брауншвейг-Люнебурзької, дружина імператора Священної Римської імперії Карла VII.
 Марія Амалія Австрійська (1724—1730) — донька імператора Священної Римської імперії Карла VI та принцеси Єлизавети Крістіни Брауншвейг-Вольфенбюттельської.
 Марія Амалія Австрійська (1746–1804) — донька імператорів Священної Римської імперії Франца I Стефана та Марії-Терезії, дружина герцога Парми, П'яченци та Гвасталли Фердинанда I.
 Марія Амалія Австрійська (1780—1798) — донька імператора Священної Римської імперії Леопольда II та іспанської інфанти Марії Луїзи.